Il existe plusieurs traités de Moscou :
 Traité de Moscou de 1686, ou Traité de paix éternelle entre la Russie et la République des Deux Nations. Confirme la Trêve d'Androussovo de 1667.
 Traité de Moscou du  entre la Turquie et la Russie soviétique.
 Traité de paix de Moscou du  mettant un terme à la guerre d'Hiver.
 Traité de Moscou du  ou Traité d'interdiction partielle des essais nucléaires.
 Traité de Moscou du , de reconnaissance frontalière entre l'URSS et la RFA.
 Traité de Moscou du , ou Traité ABM de limitation des missiles.
 Le Traité de Moscou  « 4 plus 2 » du 
 Traité de Moscou du , ou Traité SORT entre les États-Unis et la Russie visant à réduire l'arsenal nucléaire des deux pays.